Scylacognathus és un gènere extint de sinàpsids de la família dels gorgonòpids que visqueren entre el Permià mitjà i el Permià superior en allò que avui en dia és Sud-àfrica. El seu musell forma un pendent descendent que presenta una corba a la vora anterior de l'os prefrontal, caràcter que no es dona en cap altre gorgonop excepte Arctops. La validesa d'aquest tàxon ha estat discutida i hi ha una minoria de fonts que el sinonimitzen amb Eriphostoma. El nom genèric Scylacognathus significa 'mandíbula de cadell' en llatí.

Referències

Bibliografia 
 
 

Gorgonòpids